Jåulajauratjah är en grupp småsjöar i Arjeplogs kommun i Lappland som ingår i Umeälvens huvudavrinningsområde
Jåulajauratjah (Arjeplogs socken, Lappland, 733571-153876), sjö i Arjeplogs kommun 
Jåulajauratjah (Arjeplogs socken, Lappland, 733648-153849), sjö i Arjeplogs kommun